Kunder est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
, réalisateur et éditeur de film indien
 (1852-1888), poète et compositeur estonien
 (né en 1973), réalisateur de film indien
 (né en 1980), joueur indien de cricket

Homonymie de patronyme